Naro peut désigner :

Toponymes 
 Naro, une commune de la province d'Agrigente dans la région de Sicile en Italie.
 Le Naro, le fleuve côtier qui traverse la ville.
 Naro, nom donné par les Phéniciens à la ville d'Hammam Lif dans le gouvernorat de Ben Arous en Tunisie.
 Naro, un village du département et la commune rurale de Guéguéré dans la province de l'Ioba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.